Project Four Racing – były brytyjski zespół wyścigowy, założony w 1976 roku przez byłego mechanika Brabham Rona Dennisa. Pod koniec 1980 roku zespół połączył się z ekipą Formuły 1 - McLaren. W historii startów ekipa pojawiała się głównie w stawce Europejskiej Formuły 2, Europejskiej Formuły 3 oraz Brytyjskiej Formuły 3.

Wyniki w Europejskiej Formule 2

Bibliografia 
 Wyniki w Formule 2 i Formule 3

Zespoły Formuły 2
Zespoły Europejskiej Formuły 3
Zespoły Brytyjskiej Formuły 3